Musa har flere betydninger:

 Musa, en udbredt i Afrika, men flere af arterne dyrkes overalt i troperne
 Lancia Musa, en MPV-model fra Lancia
 Ahmed Musa, en fodboldspiller fra Nigeria
 Željko Musa, en kroatisk håndboldspiller